The Fire Bride – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
The Fire Bride – film del 1922 diretto da Arthur Rosson